Stati Uniti d'America
Jenks – città della Contea di Tulsa, Oklahoma
Jenks – township della Contea di Forest, Pennsylvania